Thomas van Clarence (29 september 1388 - Baugé, 22 maart 1421) was een zoon van Hendrik IV van Engeland en Maria de Bohun.

Thomas huwde met Margaret Holland, weduwe van Jan Beaufort in 1411. Dit huwelijk bleef kinderloos. Thomas nam deel aan het beleg van Rouen in 1418-1419 en aan de slag bij Baugé in 1421, waar hij ook sneuvelde.

Voorouders

Referenties

Huis Lancaster
Persoon in de 15e eeuw